Ел Верино има више значења:

 Ел Верино (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Верино, Алберто Дуран (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику